Зидлер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зидлер, Леатрис Джоанна (более известна как Леатрис Джой; 1893—1985) — американская актриса, популярная в эпоху немого кино.
 Швейцер-Зидлер, Генрих (1815—1894) — швейцарский филолог и преподаватель.